

Пеганово — село, Бердюзький район, Тюменська область
 Пеганово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область